Der Mann im Sattel – film del 1925 diretto da Manfred Noa
Der Mann im Sattel – film del 1945 diretto da Harry Piel